O’Toole () ist der Familienname folgender Personen: 

 Annette O’Toole (* 1952), US-amerikanische Schauspielerin
 Ben O’Toole (* 1991), australischer Schauspieler
 Chauncey O’Toole (* 1986), kanadischer Rugby-Union-Spieler
 Connor O’Toole (* 1997), australischer Fußballspieler
 Donald L. O’Toole (1902–1964), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Fintan O’Toole (* 1958), irischer Journalist, Literaturkritiker und Buchautor
 Jim O’Toole (* 1937), US-amerikanischer Baseballspieler
 John-Joe O’Toole (* 1988), irischer Fußballspieler
 Kate O’Toole (* 1960), irische Schauspielerin
 Lorcan O’Toole (* 1983), irischer Schauspieler

 Martin O’Toole († 2013), irischer Politiker
 Maureen O’Toole (* 1961), US-amerikanische Wasserballspielerin
 Paddy O’Toole (* 1938), irischer Politiker
 Peter O’Toole (1932–2013), irischer Schauspieler
 Robert F. O’Toole (* 1936), US-amerikanischer Jesuit
 Tom O’Toole (* 1998), irischer Rugby-Union-Spieler

Siehe auch:
 Toole